Henderson County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

Henderson County (Illinois)
Henderson County (Kentucky)
Henderson County (North Carolina)
Henderson County (Tennessee)
Henderson County (Texas)